

Anno 
 810 o 810 a.C.

Codici 
 810 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wallace Observatory, a Westford, nella Contea di Middlesex (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 810 – numero